Solenolambrus är ett släkte av kräftdjur. Solenolambrus ingår i familjen Parthenopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Solenolambrus